Приз Алана Хардекера () — ежегодная английская футбольная награда, вручаемая лучшему игроку финала Кубка Английской футбольной лиги с 1990 года.

Первым обладателем награды стал защитник «Ноттингем Форест» Дес Уокер. Текущий обладатель награды — полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро. Рекордсменами по выигранным наградам являются Бен Фостер, Джон Терри и Венсан Компани, которые выиграли эту награду по два раза.

Победители

Примечания

Ссылки 
 Приз Алана Хардекера на официальном сайте Английской футбольной лиги

Футбольные награды в Англии
Кубок Английской футбольной лиги